Гвапалајна има више значења:

 Гвапалајна (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвапалајна (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику